Gonzalo Antonio Romero Paz (Cidade da Guatemala, 25 de março de 1975) é um futebolista guatemalteco, que defende a Seleção de seu país desde 2001. Atualmente defende o Municipal.

Carreira em clubes
Apesar de ter feito praticamente toda sua carreira no Municipal, Romero despontou para o futebol atuando pelo Cobán Imperial, onde jogou até 2001, quando assinou com os vermelhos.

Seleção
Estreou na Seleção Guatemalteca de Futebol em 2000, contra Antígua e Barbuda. Desde então, foram 77 partidas e nove gols marcados.

Ligações externas
 Perfil em Ogol

Naturais da Cidade da Guatemala
Futebolistas da Guatemala
Futebolistas do Club Social y Deportivo Municipal
Jogadores da Copa Ouro da CONCACAF de 2002
Jogadores da Copa Ouro da CONCACAF de 2005
Jogadores da Copa Ouro da CONCACAF de 2011
Futebolistas do CSD Cobán Imperial